

Долішнє Ново-Село () — село в Софійській області. Входить до складу общини Драгоман.
 Долішнє Ново-Село () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Братя-Даскалові.